Alfred Thuau, footballeur français (1923-1995)
Édouard Thuau, homme politique français (1861-1934)
Victor Thuau, coureur cycliste français (1880-1954)